«Зелёна-Гура» — польский мужской профессиональный баскетбольный клуб из города Зелёна-Гура. Клуб впервые стал чемпионом Польши в 2013 году, тем самым завоевав путевку в Евролигу.

Сезоны

Достижения 
Чемпионат Польши
  Чемпион (5): 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020
  Серебряный призёр (2): 2013/2014, 2020/2021
  Бронзовый призёр: 2011/2012Кубок Польши
  Обладатель (2): 2015, 2017, 2021
  Серебряный призёр: 2016, 2018 
Суперкубок Польши
  Обладатель''': 2015

Закреплённые номера 
 № 5  Мариуш Качмарек
 № 15  Уолтер Ходж

Известные игроки 
  Уолтер Ходж
  /  Гани Лаваль
  Роберт Штельмахер
  Деян Боровняк
  Милош Бабич

Ссылки 

 
 Профиль на Eurobasket.com

Баскетбольные клубы Польши
Участник баскетбольной Евролиги
Участники Единой лиги ВТБ
Спорт в Любушском воеводстве